Białki – dukat lokalny Bielska-Białej
 Białki – część wsi Gołąb w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim, w gminie Michów
 Białki – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim, w gminie Siedlce 
 Białki – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim, w gminie Tłuszcz 
 Białki – wieś w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Narew 
 Białki – wieś w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, w gminie Sadlinki
 Białki – przystanek kolejowy w Białkach w województwie pomorskim

Zobacz też 
 Białka
 Białki Dolne
 Białki Górne
 Białki Siedleckie
 Biełki